Кабатово — название населённых пунктов в России:

 Кабатово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Кабатово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Кабатов